Дешлер има више значења:
 Дешлер (Небраска)
 Дешлер (Охајо)